Gnanapragasam ist der Familienname folgender Personen:

 Justin Bernard Gnanapragasam (* 1948), sri-lankischer Geistlicher und Bischof von Jaffna
 Victor Gnanapragasam (1940–2020), sri-lankischer Ordensgeistlicher und Apostolischer Vikar von Quetta in Pakistan